US Open 1991 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1991 (tennis, mannen)
 US Open 1991 (tennis, vrouwen)
 US Open 1991 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1991 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1991 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1991 (golf) - een golftoernooi